Guardamar puede hacer referencia a:

Municipios
Guardamar del Segura, un municipio del sur de la provincia de Alicante (España).
Guardamar de la Safor, un municipio de la provincia de Valencia (España).

Embarcaciones
Clase Guardamar, una serie de 4 embarcaciones de Salvamento Marítimo, fabricadas por los Astilleros Armón.